

Бозтал — село, Бескарагайський район, Абайська область
 Бозтал — село, Єрейментауський район, Акмолинська область